Oceaan, wereldzee

Vernoemd
 Oceaan (Racoon), popnummer

Zie ook
 Ocean